Een verkeersweg:
A601 (België)
A601 (Groot-Brittannië)